Marimba steht für:

 Marimba, ein Xylophon
 Marimba (Angola), ein Landkreis in Angola
 Marimba 2010, eine dreitägige Konferenz mit Festival zum Musikinstrument Marimba an der University of Minnesota
 Marimba Inc., ein Softwareunternehmen, heute Teil von BMC Software
 Marimba Lumina, ein MIDI-Controller
 Marimba Roney (* 1976), eine schwedische Fernsehjournalistin und Autorin